Верхнее Инхо — село в Гумбетовском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Верхнее Инхо как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в долине реки Нирукал в 9,5 км к югу от районного центра села Мехельта.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района
Муниципальные образования Гумбетовского района
Сельские поселения Дагестана